Burd steht für:

 Baschar ibn Burd (714? – 783?), arabischer Dichter
 George Burd (1793–1844), US-amerikanischer Politiker
 Kap Burd in der Antarktis
 Nick Burd (* 1980) US-amerikanischer Autor

Siehe auch:
 Burt
 Byrd
 Bird